Wilding ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Wilding (1883–1915), neuseeländischer Tennisspieler
 Alfons Wilding (* 1944), deutscher Bürgerrechtler und Autor
 Beate Wilding (* 1956), deutsche Kommunalpolitikerin (SPD, OB von Remscheid)
 Dorothy Wilding (1893 – 1976), britische Fotografin
 Faith Wilding, US-amerikanische Künstlerin 
 Georg Wilding (Georg Wilding Fürst von Butera Radali; 1790–1841), neapolitanischer Offizier und Diplomat deutscher Herkunft
 Ludwig Wilding (1927–2010), deutscher Objektkünstler
 Lynne Wilding, australische Bestsellerautorin

 Nick Wilding, britischer Kunsthistoriker
 Spencer Wilding (* 1972), walisischer Schauspieler und Stuntman

Wilding ist der Name folgender Orte:
 Wilding (Gemeinde Geboltskirchen), Ortschaft der Gemeinde Geboltskirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Wilding (Gemeinde Vöcklamarkt), Ortschaft der Gemeinde Vöcklamarkt, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich
 Wilding (Gemeinde Wolfsegg), Ortschaft der Gemeinde Wolfsegg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich

Siehe auch:
 Wilding von Königsbrück, deutsches Adelsgeschlecht
 August Wilding von Königsbrück (1829–1900), deutscher Standesherr und sächsischer Landtagsabgeordneter 
 Rewilding
 Wildling